Tchernychev, Tchernychiov (masculin ; ) ou Tchernycheva, Tchernychiova (féminin ; ) est celui de plusieurs personnalités (par année de naissance) :

 Piotr Grigorievitch Tchernychev (1712-1773), diplomate russe ;
 Zakhar Grigorievitch Tchernychev (1722-1784), feld-maréchal de Russie, gouverneur de Moscou ;
 Ivan Grigorievitch Tchernychev (1726-1797), amiral, maréchal, père d'Alexandre Tchernychev ;
 Alexandre Ivanovitch Tchernychev (1786-1857), militaire et diplomate russe ;
 Arkadi Ivanovitch Tchernychiov (1914-1992), entraîneur soviétique de hockey sur glace.
 Piotr Grigorievitch Tchernychev (1971-), patineur russo-américain

Voir aussi 
 Nikolaï Tchernychevski (1828-1889), philosophe et écrivain russe.
 

Patronyme russe